Moturoa Island ist der Name folgender Inseln in Neuseeland:

 Moturoa Island (Auckland) im Hauraki-Golf vor Auckland
 Moturoa Island (Bay of Islands) in der Bay of Islands der Region Northland 
 Moturoa / Rabbit Island, westlich von Nelson in der Tasman Bay
 Moturoa Island (Rangaunu Bay), am östlichen Ende der Rangaunu Bay der Region Northland

Siehe auch:
 Moturoa Islands, Inselgruppe vor der Karikari Peninsula in der Region Northland, wozu auch Moturoa Island (Rangaunu Bay) gehört